Шестая — название рек в России.

 Шестая — река на Камчатке.
 Шестая — река в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии и Пермском крае, приток Сивы.

См. также